|-
| (209601) 2004 YP4||||17 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209602) 2004 YM12||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (209603) 2004 YZ14||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (209604) 2004 YP15||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (209605) 2004 YE19||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (209606) 2004 YA27||||19 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (209607) 2004 YV33||||17 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209608) 2005 AB1||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209609) 2005 AJ2||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209610) 2005 AL2||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209611) 2005 AX4||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209612) 2005 AC6||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209613) 2005 AT7||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209614) 2005 AP10||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209615) 2005 AY13||||7 січня 2005||Обсерваторія Тенаґра||Обсерваторія Тенаґра-2
|-
| (209616) 2005 AK14||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209617) 2005 AD15||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209618) 2005 AH16||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209619) 2005 AT19||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209620) 2005 AA21||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209621) 2005 AU22||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209622) 2005 AW31||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209623) 2005 AF43||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209624) 2005 AU43||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209625) 2005 AJ44||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209626) 2005 AL45||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209627) 2005 AD46||||11 січня 2005||Обсерваторія Ґрейт-Шеффорд||Обсерваторія Ґрейт-Шеффорд
|-
| (209628) 2005 AL46||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209629) 2005 AL53||||13 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209630) 2005 AB54||||13 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209631) 2005 AL56||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209632) 2005 AM61||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209633) 2005 AP79||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209634) 2005 BK||2005 BK||16 січня 2005||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (209635) 2005 BR1||||17 січня 2005||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (209636) 2005 BV1||||17 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209637) 2005 BU4||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209638) 2005 BT10||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209639) 2005 BU11||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209640) 2005 BK15||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209641) 2005 BK24||||17 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209642) 2005 BP24||||17 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209643) 2005 BZ26||||29 січня 2005||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (209644) 2005 CR||2005 CR||1 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (209645) 2005 CC2||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209646) 2005 CE2||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209647) 2005 CS2||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209648) 2005 CV4||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209649) 2005 CC5||||1 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (209650) 2005 CV5||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209651) 2005 CS8||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209652) 2005 CU8||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209653) 2005 CT10||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209654) 2005 CX15||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209655) 2005 CJ20||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209656) 2005 CK20||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209657) 2005 CS23||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209658) 2005 CF27||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209659) 2005 CP31||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209660) 2005 CZ31||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209661) 2005 CR35||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209662) 2005 CC40||||4 лютого 2005||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (209663) 2005 CO41||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209664) 2005 CB45||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209665) 2005 CZ45||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209666) 2005 CV48||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209667) 2005 CZ48||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209668) 2005 CZ49||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209669) 2005 CU56||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209670) 2005 CN58||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209671) 2005 CE59||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209672) 2005 CD64||||9 лютого 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (209673) 2005 CX64||||9 лютого 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (209674) 2005 CF67||||9 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209675) 2005 DF1||||28 лютого 2005||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (209676) 2005 EC||2005 EC||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209677) 2005 EM||2005 EM||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209678) 2005 ER6||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209679) 2005 EV8||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209680) 2005 EC9||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209681) 2005 EX11||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209682) 2005 ER12||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209683) 2005 ED13||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209684) 2005 ET14||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209685) 2005 EX18||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209686) 2005 ET19||||3 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (209687) 2005 EB22||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209688) 2005 EE22||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209689) 2005 EH22||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209690) 2005 EN22||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209691) 2005 EB23||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209692) 2005 EU28||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209693) 2005 EF29||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209694) 2005 EF30||||3 березня 2005||Обсерваторія Ґрейт-Шеффорд||Обсерваторія Ґрейт-Шеффорд
|-
| (209695) 2005 EK31||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209696) 2005 EP31||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209697) 2005 EV33||||7 березня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (209698) 2005 EW44||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (209699) 2005 ED45||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (209700) 2005 ED48||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

Див. також 
 Список астероїдів

209600